Ouazzani, El-Ouazzani, ou Ouazani,  est un patronyme porté principalement au Maroc, qui signifie .

Hommes politiques 
Mohamed Hassan Ouazzani, nationaliste et homme politique marocain, fondateur du PDI, ministre d'État sous le second Conseil Hassan II ;
Najib Ouazzani, secrétaire général de l'ex-Parti al ahd et ancien député de Nador ;
Thami El Ouazzani, ministre de la Production industrielle et des Mines sous le premier gouvernement Bekkaï.

Sportifs 

La famille Chérif El-Ouazzani comprend :
Abdennour Chérif El-Ouazzani, footballeur algérien ;
Hichem Chérif El-Ouazzani, footballeur, neveu du précédent ;
Tahar Chérif El-Ouazzani, ancien footballeur algérien, père du précédent.

Actrice 
Sabrina Ouazani, actrice française.

Ouazzani
Ouazzani
Famille chérifienne idrisside
Patronyme marocain